Новая Трасна́ () — деревня в составе Краснослободского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 

 2010 год — 1 человек

См. также 
 Краснослободский сельсовет
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 

Населённые пункты Быховского района